Elliott House steht für:

 Elliot House (Wellington), Baudenkmal in Neuseeland

im NRHP gelistete Objekte:
 Elliott House (Arizona), NRHP-Nr. 84000693
 Elliott House (Bentonville, Arkansas), NRHP-Nr. 78000573
 Elliott House (Fordyce, Arkansas), NRHP-Nr. 84000681
 Elliott House (Louisiana), NRHP-Nr. 82005261
 Elliott House (Ohio), NRHP-Nr. 76001451
 Elliott House (Oregon), NRHP-Nr. 05001058
 Elliott House (South Carolina), NRHP-Nr. 71000764